Cartea întâi a lui Samuel
 Cartea a doua a lui Samuel

Vezi și 

 Cărțile Regilor
 Cărțile Cronicilor